Шишо́в (Шишо́ва) — російське прізвище. 

Відомі носії:
 Шишов Віталій Васильович (1996-2021) — громадський діяч Білорусі
 Шишов Віталій Євгенійович (1951—1996) — український скульптор.
 Шишов Іван Петрович (1888—1947) — російський композитор, педагог, критик.
 Шишов Ігор Іванович (1923) — російський кінорежисер.
 Шишов Тихон (1983) — естонський футболіст.

 Шишова Наталія Михайлівна — українська радянська діячка, токар Новокаховського електромашинобудівного заводу Херсонської області. Депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
Російські прізвища